Luxa ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Luxa (* 1996), slowenischer Dreispringer
 Petr Luxa (* 1972), tschechischer Tennisspieler